Kostermanthus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Kostermanthus ingår i familjen Chrysobalanaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Kostermanthus